Coremas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coremas (ort), Paraíba, 
 Coremas (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar